Dolány, Dolany vagy Doľany:
 Csehország
 Dolany, település az Észak-plzeňi járásban
 Dolany, település a Kladnói járásban
 Dolany, település a Klatovyi járásban
 Dolany, település az Olomouci járásban
 Dolany, település a Náchodi járásban
 Dolany, település a Pardubicei járásban
 Dolany nad Vltavou, település a Mělníki járásban
 Dolany, Červené Pečky településrésze a Kolíni járásban
 Dolany, Čkyně településrésze a Prachaticei járásban
 Dolany, Hluboká településrésze a Chrudimi járásban
 Dolany, Jičíněves településrésze a Jičíni járásban
 Dolany, Mladkov településrésze az Ústí nad Orlicí-i járásban
 Horvátország
 Doljani (csehül Dolany), falu Belovár-Bilogora megyében
 Magyarország
 Benczúrfalva (1927-ig Dolány), Szécsényhez tartozó település Nógrád megyében
 Szlovákia
 Dolyán (szlovákul Doľany), község az Eperjesi kerület Lőcsei járásában
 Ottóvölgy (szlovákul Doľany), község a Pozsonyi kerület Bazini járásában
 Szlovénia
 Dolány, (szlovénül Dolenci), falu a Muravidéken